Mistrzostwa Afryki w Rugby 7 Mężczyzn 2012 – czwarte mistrzostwa Afryki w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez CAR mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Afryce, które odbyły się wraz z turniejem żeńskim w Rabacie w dniach 29–30 września 2012 roku. Turniej służył również jako kwalifikacja do Pucharu Świata 2013. Areną zmagań był Stade Bourgogne.

Informacje ogólne 
W rozegranym na Stade Bourgogne w marokańskim mieście Rabat turnieju wzięło udział osiem reprezentacji. W pierwszym dniu walczyły one systemem kołowym podzielone na dwie czterozespołowe grupy. W rozegranych w drugim dniu zawodów meczach o miejsca stawką były nie tylko medale tej imprezy, ale również dwa miejsca w finałach Pucharu Świata 2013.

Pod nieobecność zespołów RPA i Kenii, w zawodach zwyciężyła faworyzowana drużyna Zimbabwe pokonując w finale Tunezyjczyków, obie te drużyny jednocześnie zyskały awans na Puchar Świata 2013.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Bowl

Cup

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona CAR 

2012
2012 w rugby union
2012 w Maroku
Sport w Rabacie
Rugby union w Maroku